Алекса́ндр Анато́льевич Исачёв (; 1955—1987) — советский художник, график.

Биография 
Родился в городском посёлке Озаричи Калинковичского района Гомельской области Белорусской ССР 11 января 1955 года. Позже семья переехала в город Речицу Гомельской области. С 5-го по 8-й класс учился в Республиканской школе-интернате по музыке и изобразительному искусству для одарённых детей в Минске. Несмотря на отличные оценки по изобразительному искусству, был отчислен из школы за несоблюдение правил — покрасил волосы в рыжий цвет. Вернувшись в Речицу, получил среднее образование в речицкой вечерней школе рабочей молодёжи и стал работать в ремонтно-строительном управлении.

В начале 1973 года уехал в Ленинград. Участвовал в двух выставках ленинградских художников нетрадиционных направлений (1974, 1975).

Творчество можно разделить на два периода:
 1973 год — 1-я половина 1975 г. — период становления; художник знакомится с ленинградскими художниками-авангардистами и с живописью, в работах просматриваются сюрреалистические и абстрактные мотивы;
 с 1975 года в работах Исачёва стала проявляться классическая манера; он освоил технику гладкого лессировочного письма, ориентировался на классических европейских мастеров живописи; основными сюжетами его работ были библейские, он начал увлекаться востоковедением, изучал мифы народов мира, поэзию Индии, Китая и Японии.

11 ноября 1987 года состоялась его первая персональная выставка, в Речице, которую посетило 20 тысяч человек. Менее чем через месяц художник скончался от сердечного приступа из-за токсического отравления пятновыводителями.

За свою жизнь А. Исачёв создал около 500 картин, большинство из которых были вывезены в Швецию, Германию, Францию, Израиль и США. Часть картин была похищена у вдовы художника. В серии «Новое слово в живописи» 2-го сезона телесериала «Улицы разбитых фонарей» роль картин художника Владимира Васильева сыграли картины Александра Исачёва, предоставленные для съёмок петербургским коллекционером Георгием Михайловым.

Похоронен в Речице.

В 2007 году в издательстве «Книгосбор» вышел альбом Александра Исачёва, в котором наиболее полно представлены его работы — 340 репродукций живописи, 185 графики, 40 икон и 26 миниатюр.

Семья 
Жена — Наталья Николаевна. Сын Ярослав, геофизик, художник и писатель. Дочь Мария, учитель немецкого языка. Живут в Речице.

Примечания

Ссылки 
 Фонд свободного русского современного искусства

Художники СССР
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные в Речице